Gianmatteo Mareggini (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Mareggini (1961) – flautista italiano